Alexander König, né le 23 août 1966 à Eilenbourg, est un patineur artistique allemand.

Biographie

Carrière sportive 
Sous les couleurs de l'Allemagne de l'Est, Alexander König remporte la médaille de bronze en individuel aux championnats du monde juniors de patinage artistique en 1982 à Oberstdorf puis la médaille de bronze en couple avec Peggy Schwarz aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1988 à Budapest.

Palmarès

En individuel

En couple artistique 
Avec sa partenaire Peggy Schwarz pendant 9 saisons (1985-1994)

Liens externes 
 

Patineur artistique est-allemand
Patineur artistique allemand
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Naissance en août 1966
Naissance à Eilenbourg
Naissance en République démocratique allemande